Малое Магелланово Облако () — галактика, спутник Млечного Пути.
 Smart-Media Card — один из форматов флэш-карт.
 SMC Corporation () — японская корпорация, разработка и внедрение новейших пневматических технологий.
 San Miguel Corporation — филиппинский многонациональный конгломерат.
 Одна из характеристик объективов.
 Sheet moulding compound (Полиэфирный листовой прессматериал) - реактопласт. Один из видов стеклопластиков.
 submicrocrystalline